Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Gauthier – Eure
La Chapelle-Gauthier – Senna e Marna